Башарри () — город в Ливане, мухафаза Северный Ливан. Расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря (другие данные — 1650 метров). Число жителей — около 20 000 человек. Город известен миру как родина Джебрана Халиля Джебрана.

История города началась в античное время, с финикийского селения, в 7 веке здесь поселились марониты. В настоящее время — духовный центр маронитской церкви. Вплоть по XIX век здесь говорили на арамейском языке.

Туристический, горнолыжный центр.

Башарри был предложен правительством Ливана как кандидатура на Зимние Олимпийские игры 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Фото города и окрестностей
 
  

Города Ливана